Анатолий Евтушенко:
 Евтушенко, Анатолий Григорьевич (1929—2000) — советский и российский прозаик и драматург, член Союза писателей СССР (1984).
 Евтушенко, Анатолий Николаевич (род. 1934) — заслуженный тренер СССР (гандбол).